Schweriner See ist der Name folgender Gewässer in Deutschland:

 Schweriner See, See bei Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
 Schweriner See (Storkow), See beim Ortsteil Schwerin von Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Schweriner See (Teupitz), Bucht des Teupitzer Sees bei Schwerin, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg 

Siehe auch:
 Drewitzer See (auch Alt Schweriner See), See bei Alt Schwerin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern